Lupinen-Tofu oder kurz Lopino ist ein rein pflanzliches, proteinhaltiges Lebensmittel auf Basis der Samen der Süßlupine (Syn. Blaue oder Schmalblättrige Lupine, Lupinus angustifolius). Die schnittfeste gelbliche Masse ähnelt in ihren Eigenschaften dem Tofu, hat jedoch, anders als dieser, einen intensiv nussigen Geschmack.

Weblinks 
 Konkurrenz für den Tofu
 Lopino – der bessere Tofu?

Gemüseprodukt